Hertogelijk Paleis verwijst in het algemeen naar het paleis van een hertog. Zo zijn er:

 Paleis van de hertogen van Bourgondië
 Diverse paleizen met de aanduiding Palazzo Ducale in Italië